Schiltz ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Schiltz (1901–1981), Luxemburger Radrennfahrer.
 Hugo Schiltz (1927–2006), belgischer Rechtsanwalt und Politiker
 Katelijne Schiltz (* 1974), belgische Musikwissenschaftlerin
 Luc Schiltz (* 1980), luxemburgischer Schauspieler.
 René Schiltz (1894–1960), französischer Autorennfahrer
 Véronique Schiltz (1942–2019), französische Archäologin und Übersetzerin